Kristýna Plíšková era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Kurumi Nara.

In finale Kateryna Bondarenko ha sconfitto Tímea Babos con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Kristýna Plíšková (secondo turno)
  Tímea Babos (finale)
  Tatjana Maria (secondo turno)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)

 Markéta Vondroušová (secondo turno)
 Aleksandra Krunić (quarti di finale)
 Nao Hibino (secondo turno)
 Ekaterina Alexandrova (secondo turno)

Wildcard 

  Nigina Abduraimova (primo turno)
  Akgul Amanmuradova (primo turno)

 Sabina Sharipova (primo turno)

Qualificate 

  Lizette Cabrera (primo turno)
  Jana Fett (primo turno)

 Irina Khromacheva (primo turno)
 Vera Zvonarëva (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2017